Blauwe Kei (Lommel), een nederzetting in Lommel-Werkplaatsen, gemeente Lommel
 Blauwe Kei (Breda), een wijk in Breda
 De Blauwe Kei (Veghel), een theater in Veghel